Aleksandr Charitonov – hockeista russo
 Ivan Michajlovič Charitonov – santo russo
 Leonid Michajlovič Charitonov – cantante sovietico
 Leonid Vladimirovič Charitonov – attore sovietico
 Sergej Charitonov – lottatore russo